Ledizione 2003-04 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del , che ha conquistato il suo quarto titolo. Il campionato è iniziato il 1º agosto 2003 e si è concluso il 22 maggio 2004.

Capocannoniere del torneo è stato Aílton del  con 28 reti.

Stagione

Avvenimenti 
Nel girone di andata di questo campionato si alternano al comando il , il  e lo Stoccarda; dalla sedicesima giornata in avanti, però, il primo posto è tenuto costantemente dal Werder di Thomas Schaaf, che conclude il campionato al primo posto staccando di sei punti il  secondo. Queste due squadre si qualificano alla Champions League insieme al Bayer Leverkusen, che proprio nell'ultima giornata scavalca in classifica lo Stoccarda. I Rossi vanno così in Coppa UEFA insieme al Bochum, che a sua volta esclude in extremis il . Il Werder conquista in questa stagione anche la Coppa di Germania ed ottiene così il double, mentre nelle competizioni europee le squadre tedesche non ottengono risultati di rilievo.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2004-2005.
      Ammesse alla fase a gironi della UEFA Champions League 2004-2005.
      Ammesse ai preliminari di UEFA Champions League 2004-2005.
      Ammesse alla Coppa UEFA 2004-2005.
      Retrocesse in 2. Bundesliga 2004-2005.
 Retrocessione diretta.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Note:
Il Kaiserslautern ha scontato 3 punti di penalizzazione.

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Werder Brema (22)
 Maggior numero di pareggi: Hertha Berlino (12)
 Maggior numero di sconfitte: Colonia (23)
 Minor numero di vittorie: Colonia (6)
 Minor numero di pareggi: Wolfsburg (3)
 Minor numero di sconfitte: Werder Brema (4)
 Miglior attacco: Werder Brema (79 gol fatti)
 Peggior attacco: Colonia, Monaco 1860 (32 gol fatti)
 Miglior difesa: Stoccarda (24 gol subiti)
 Peggior difesa: Friburgo (67 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Werder Brema (+41)
 Peggior differenza reti: Colonia, Friburgo (-25)
 Miglior serie positiva: Werder Brema (23, 10ª-32ª)
 Peggior serie negativa: Colonia (6, 19ª-24ª) , Hansa Rostock (6, 5ª-10ª)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Werder Brema (5, 16ª-20ª) , Stoccarda (5, 9ª-13ª)
Partite
 Più gol (8):
Werder Brema-Wolfsburg 5-3, 5 ottobre 2003
Werder Brema-Bayer Leverkusen 2-6, 15 maggio 2004
Borussia Dortmund-Hannover 6-2, 18 ottobre 2003
Stoccarda-Werder Brema 4-4, 28 marzo 2004
Hertha Berlino-Borussia Dortmund 6-2, 8 maggio 2004
 Maggior scarto di gol (6): Werder Brema-Amburgo 6-0, Bayer Leverkusen-Kaiserslautern 6-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 40 gol nella 26ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 20 gol nella 18ª giornata, 20 gol nella 23ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 7 in 12ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Herbert Fandel (24)
 Markus Merk (24)
 Wolfgang Stark (19)
 Knut Kircher (18)
 Franz-Xaver Wack (18)
 Lutz-Michael Fröhlich (17)
 Florian Meyer (16)
 Edgar Steinborn (16)
 Michael Weiner (16)
 Hermann Albrecht (14)
 Jürgen Jansen (14)
 Jörg Keßler (13)

 Thorsten Kinhöfer (13)
 Torsten Koop (13)
 Peter Sippel (13)
 Uwe Kemmling (12)
 Lutz Wagner (12)
 Stefan Trautmann (11)
 Peter Gagelmann (8)
 Markus Schmidt (8)
 Helmut Fleischer (6)
 Jürgen Aust (1)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 

Calcio nel 2003
Calcio nel 2004
2003-2004